Die BRD Bucharest Open 2014 waren ein WTA-Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Bukarest. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2014. Das Turnier fand vom 7. bis 13. Juli 2014 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die BRD Bucharest Open 2014 fand vom 5. bis 7. Juli 2014 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spielerinnen hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in Bukarest